geografisch
Palmas (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Aveyron
 Palmas, de Spaanse naam van Miangas, een Indonesisch eilandje tussen de Filipijnen en Sulawesi.
Palmas (microregio), statistisch-geografische regio rondom de stad en gemeente Palmas in de Braziliaanse staat Paraná
Palmas (Paraná), stad en gemeente in de Braziliaanse staat Paraná
Palmas (Puerto Rico), een plaats in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
Palmas (Tocantins), de hoofdstad van de Braziliaanse staat Tocantins
Palmas Arborea, een gemeente in de Italiaanse provincie Oristano
andere
Palmas (muziek) handgeklap dat de basis vormt voor improvisatie in flamenco

Zie ook
Las Palmas